Луангнамтха — провинция на севере Лаоса
 Луангнамтха — административный центр лаосской провинции Луангнамтха